Réprouvé (La Roue du Temps), un type de personnage du monde de La Roue du temps de Robert Jordan
 Réprouvé (Warcraft), une race imaginaire appartenant à l’univers de Warcraft
 Réprouvé, le nom initial de saint Christophe de Lycie (qui signifie « celui qui porte le Christ »), géant légendaire qui aurait aidé l’enfant Jésus à traverser une rivière
 Les Réprouvés (von Salomon), ouvrage d'Ernst von Salomon paru en 1930 portant sur son expérience au sein des Corps francs
 Les Réprouvés (1937), film de Jacques Séverac sur l'univers des bataillons d'infanterie légère d'Afrique
 Les Réprouvés, roman homonyme d'André Armandy à la base du film